Farnabazos I
 Farnawaz I
 Farnabazos II
 Farnabazos III